

Miejscowości w Polsce  
 Jabłonów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Chocianów 
 Jabłonów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Brzeźnica 
 Jabłonów – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny 
 Jabłonów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna

Miejscowości na Ukrainie
 Jabłonów – osiedle typu miejskiego w obwodzie iwanofrankiwskim
 Jabłonów – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim w rejonie halickim
 Jabłonów – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie turczańskim
 Jabłonów – wieś w obwodzie tarnopolskim,  w rejonie husiatyńskim

Miejscowości na Białorusi 
 Jabłonów (również Jabłonowo) – była wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, niegdyś siedziba majątku Jabłonowskich, obejmującego wsie Szczeczyce, Kuczyce i Ułazy

Linki zewnętrzne